Une patte d'oie peut désigner :
 une insertion tendineuse sur la partie supérieure de la face antéro-médiale du tibia. Cette insertion qui, par sa forme, rappelle une patte d'oie, regroupe trois tendons : le muscle sartorius (ancienne nomenclature : muscle couturier) en avant, le muscle gracile en arrière et en haut, le muscle semi-tendineux en arrière et en bas.
 un type de carrefour formé par plusieurs tronçons de route ayant des directions convergentes vers un tronc commun. Généralement trois tronçons dont l'angle formé par les deux plus divergents ne dépasse pas 90°, à l'instar de la patte de l'animal du même nom.
 une construction en forme de pyramide triangulaire, destinée à diviser les eaux d'une rivière ou à signaler un obstacle.
 en charpenterie, un assemblage de pièces présentant en plan la forme triangulaire, une enrayure du comble au-dessus du chevet d'une église gothique ou trois traits qui se réunissent à un seul point, façon dont les charpentiers marquent certaines pièces de bois.
 dans le vocabulaire maritime, une façon de mouiller en jetant trois amarres en triangle.
 (au pluriel) l'ensemble des rides formant, à l'angle externe de l'œil, plusieurs sillons convergents.

Toponymie 
En France

 à Perpignan : Carrefour du quartier du Haut-Vernet, où les trois avenues de la Salanque, du Languedoc et de l'aérodrome se rejoignent pour fusionner en l'avenue Du Maréchal Joffre, qui parcourt tout le Vernet et descend vers le fleuve Têt. Des commerces, dont la pharmacie ou le bureau de tabac, portent son nom : "de la Patte-d'Oie".
 à Reims : Parc de la Patte d'oie.
 à Toulouse : une place de la ville, qui a donné son nom à :
 une partie du quartier Saint-Cyprien ;
 une station de métro.
 à Meudon, une patte d'oie a également existé
 Le Plessis-Patte-d'Oie
 la Patte d'Oie d'Herblay, dans le Val-d'Oise
En Belgique
 un étang de la commune de Hoeilaart
 la Patte-d'Oie (nl), à Nieuport, où six canaux de navigation et de drainage se jettent dans l'Yser.
Au Sénégal
 une commune de l'arrondissement de Dakar
Au Burkina-Faso
un quartier de Ouagadougou

Notes et références